Лісандр () давньогрецьке ім'я. Відомі носії:

 Лісандр — спартанський наварх.
 Лісандр — спартанський ефор.
 Лісандр — персонаж п'єси Шекспіра «Сон літньої ночі».